De gemeente Utrecht telt 3491 gemeentelijke monumenten, waarvan 984 in de wijk Oost. Hiervan bevinden zich 71 gemeentelijke monumenten aan de Abstederdijk (31 december 2013).

|}

Utrecht-Oost (Abstederdijk)
 Utrecht-Oost (Abstederdijk)
Oost (Utrecht)